Oneida peut faire référence à :

 Les Onneiouts ou Oneidas, un peuple amérindien ;
 L'oneida, leur langue ;
 Oneida, un prénom féminin d'origine amérindienne ;
 Oneida Bow, un type d'arc spécial avec des bras incurvés.

La communauté d'Oneida, une communauté à vocation utopique fondée aux États-Unis en 1848.

Diverses localités aux États-Unis :
 ,
 Oneida, une ville de l'État de New York ;
 Oneida, une ville de Pennsylvanie ;
 Oneida, une ville du Tennessee ;
 Oneida, une ville du Wisconsin ;
 Oneida, une ville de l'Illinois ;
 Oneida, une ville du Kansas ;
 Oneida, une ville dans le comté de Clay dans le Kentucky ;
 Oneida, une ville dans le comté d'Outagamie dans le Wisconsin,
 Oneida, une communauté dans les comtés d'Outagamie et de Brown, dans le Wisconsin,
 Oneida, une communauté dans le comté d'Huntingdon, en Pennsylvanie,
 Oneida Castle, un village dans le comté d'Oneida, dans l'État de New York,

Divers éléments naturels aux États-Unis :
 Oneida Creek, un ruisseau au centre de l'État de New York,
 Oneida, une rivière au centre de l'État de New York.
 Lac Oneida, un lac de l'État de New York.

Autre :
 Cinq bateaux de l'US Navy ayant porté le nom d',
 Oneida Football Club,
 Oneida Limited, une compagnie internationale de production de produits pour la table,
 Oneida Society, une communauté située à Oneida, dans l'État de New York,
 Oneida, un groupe de rock américain, formé de quatre membres originaires de Brooklyn à New York,

Homonymie de toponyme